Les Flavii Fimbriae sont des membres d'une branche de la gens des Flavii.

 Caius Flavius Fimbria, consul en 104 av. J.-C.
 Caius Flavius Fimbria, fils du précédent, partisan de Caius Marius, légat contre Mithridate, il tua son supérieur.